Calor est une société française, fondée en 1917 par Léo Trouilhet (Ingénieur Arts & Métiers-Supélec), qui lança sur le marché le premier fer à repasser électrique européen
 est une entreprise anglaise fondée en 1935 distributrice de gaz de pétrole liquéfié